Біллі Джин Кінг була чемпіонкою попереднього року, але не захищала свій титул. Маргарет Корт виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1973 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Кріс Еверт з рахунком 6–7(5–7), 7–6(8–6), 6–4. Для Еверт це була перша участь у цьому турнірі.

Це був переший турнір Великого шолома, у якому в основній сітці зіграла майбутня 1-ша ракетка світу Мартіна Навратілова. Вона досягнула чвертьфіналу.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Маргарет Корт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Маргарет Корт (Чемпіонка)
 Кріс Еверт (фіналістка)
 Вірджинія Вейд (3 коло)
 Івонн Гулагонг (півфіналістка)
 Ненсі Гюнтер (3 коло)
 Франсуаза Дюрр (півфіналістка)
 Гельга Мастгофф (чвертьфіналістка)
 Катя Еббінгаус (чвертьфіналістка)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1973 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1973 у тенісі